Pebble peut faire référence :
 à l'Île Pebble, une des îles Malouines ;
 au Pebble Beach Concours d'Elegance, un concours d'élégance automobile ;
 à la Pebble Watch, une montre distribuée par Pebble Technology ;
 à la Pebble Mine, projet minier avorté en Alaska ;
 au Pebble Beach Golf Links, un terrain de golf californien ou au jeu vidéo qui en porte le nom.